Phrynichidae  — семейство паукообразных отряда фринов (Amblypygi).

Отличается от других семейств отряда закруглённой передней частью карапакса, отсутствием пульвилл на ходильных ногах, раздвоенными зубцами на основании хелицер (причём верхний зубец больше нижнего) и некоторыми другими признаками.

Представители семейства встречаются в основном в Африке, также на Аравийском полуострове, в Южной и Юго-Восточной Азии (некоторые виды рода Phrynichus) и в Бразилии (род Trichodamon).

По источникам начала XX-го века не встречаются в Австралии.

Классификация 
Семейство делится на два подсемейства — Damoninae и Phrynichinae, и включает 7 родов с 31 видом:
Damoninae Simon, 1936
Damon C. L. Koch, 1850
Musicodamon Fage, 1939
Phrynichodamon Weygoldt, 1996
Phrynichinae Simon, 1892
Euphrynichus Weygoldt, 1995
Phrynichus Karsch, 1879
Trichodamon Mello-Leitao, 1935
Incertae sedis
Xerophrynus Weygoldt, 1996

Примечания

Литература 
 
 

Фрины
Семейства паукообразных
Таксоны, описанные Эженом Симоном